Пять кораблей Королевского флота носили название HMS Crown, в честь британской короны. Еще один планировался, но не достроен:

 HMS Crown — 48-пушечный корабль; спущен на воду как Taunton в 1654; переименован в HMS Crown в 1660; перестроен в 1704; разбился в 1719.
 HMS Crown — 44-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1747; использовался как грузовой транспорт с 1757; продан в 1770.
 HMS Crown — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1782; использовался как плавучая тюрьма с 1798; пороховой склад с 1802; разобран в 1816.
 HMS Crown — канонерская лодка; закуплена в 1794; продана в 1800.
 HMS Crown планировался как деревянная винтовая канонерская лодка типа Britomart; заложена в 1861; отменена в 1863.
 HMS Crown — эскадренный миноносец типа C; спущен на воду в 1945; продан Норвегии в 1946 как Oslo.

См. также 
 HMS Crown Malago
 HMS Crown Prize